Bogorovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Богорово) :
Bogorovo, village bulgare de l'obchtina de Silistra, situé dans l'oblast de Silistra ;
Bogorovo, village bulgare de l'obchtina de Straldja, situé dans l'oblast de Yambol.